Youth Brigade – gruppo musicale hardcore punk di Washington
 Youth Brigade – gruppo musicale hardcore punk di Los Angeles